Dietzen ist

der Name folgender Orte:
 Dietzen (Gemeinde Halbenrain), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dietzen (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern

der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dietzen (* 1976), Unteroffizier der Bundeswehr
 Brian Dietzen (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Tänzer
 Gaby Dietzen (* 1951), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Reimund Dietzen (* 1959), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ditzen